Il detentore del titolo Frank Sedgman non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Vic Seixas ha battuto in finale Kurt Nielsen 9–7 6–3 6–4.

Teste di serie
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Vic Seixas (campione)
 Mervyn Rose (semifinali)
 Jaroslav Drobný (semifinali)
 Gardnar Mulloy (quarto turno)
 Lew Hoad (quarti di finale)
 Arthur Larsen (quarti di finale)
 Enrique Morea (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1953